ZAD puede referirse a:

 el Aeropuerto de Zadar (Croacia), por su código IATA; o
 Zone À Défendre, agrupación anarquista de Francia.